Флаг муниципального образования город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации — является опознавательно-правовым знаком, составленным и употребляемым в соответствии с вексиллологическими правилами, служащим символом муниципального образования, единства его территории, населения, прав и самоуправления.

Флаг утверждён 24 октября 1998 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 481.

Описание 
24 октября 1998 года, решением Городской Думы № 109, рассмотрев проект флага города Губкинского, занявшего первое место в конкурсе по разработке флага, был утверждён флаг города Губкинского со следующим описанием:

Флаг города Губкинского представляет собой полотнище прямоугольной формы с соотношением высоты к ширине 2:3.

Полотнище флага включает в себя комбинацию голубого и красного полей, расположенных горизонтально и разделённых белой волнообразной перевязью.

29 апреля 1999 года, решением Городской Думы № 183, было утверждено положение о флаге муниципального образования город Губкинский:

Муниципальный флаг представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением длины к ширине 3:2. Полотнище разделено лазоревой волнистой перевязью. Вверху в серебряном поле падающая косвенно слева чёрная капля, сверху окаймлённая двойной каймой — широкой голубой снаружи и узкой золотой внутри; внизу червлёное и золотое поле скошено малыми стропилами.

29 мая 2006 года, в целях обеспечения наиболее чёткой регламентации использования официальных символов муниципального образования город Губкинский органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями на территории города Губкинского, решением решением Городской Думы № 78, предыдущее решение было признано утратившим силу и было утверждено новое положение о флаге муниципального образования город Губкинский со следующим описанием:

Флаг города представляет собой прямоугольное полотнище с отношением высоты к длине 2:3. Полотнище разделено волнистой лазоревой перевязью. Вверху в серебряном поле падающая косвенно слева чёрная капля, сверху окаймлённая двойной каймой широкой голубой снаружи и узкой золотой внутри, внизу червлёное и золотое поле скошено малыми стропилами.

Обоснование символики 
Применённые на флаге цвета повторяют символику флага Российской Федерации и флага Ямало-Ненецкого автономного округа.

Голубой цвет преобладает во флаге, так как он одновременно символизирует голубое небо и бесконечные водные просторы.

Возникающий золотой орнамент в виде стилизованных рогов оленя на красном поле — традиционный орнамент в культуре народов Севера.

Расположенная в верхнем левом углу полотнища чёрная капля, обременённая возникающей голубой, символизирует нефть и газ — природные богатства, которым город обязан своим рождением.

Примечания 

Флаг